Dunz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas R. Dunz, deutscher Fischkundler
 Johannes Dunz (* 1986), deutscher Tenor
 Karl Dunz (1917–2020), deutscher Heimatautor und Kommunalpolitiker
 Kristina Dunz (* 1967), deutsche Journalistin
 Walter Dunz (1886–1963), deutscher Finanzbeamter

Siehe auch:
 Duns (Begriffsklärung)